Czerkasy peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne
 Czerkasy, un village dans la voïvodie de Lublin

en Ukraine
 Czerkasy: nom polonais de la ville de Tcherkassy